Зеленогра́дская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Зеленоградская улица — улица в Москве.
 Зеленоградская улица — улица в деревне Елино городского поселения Солнечногорск Московской области.
 Зеленоградская улица — улица в Уфе.

Украина 
 Зеленоградская улица — улица в Днепре.
 Зеленоградская улица — улица в Харькове.